Northwest Division steht für:
 Northwest Division (NBA), in der nordamerikanischen Basketballliga
 Northwest Division (NHL), in der nordamerikanischen Eishockeyliga